Carlo Villa – poeta, scrittore e saggista italiano
 Carlo Villa – politico italiano, podestà di Milano
 Carlo Villa (n. 1905) – calciatore italiano
 Carlo Villa (n. 1906) – calciatore italiano
 Carlo Villa (n. 1912) – calciatore italiano